Miami — второй студийный альбом американской группы The Gun Club, изданный в 1982 году.

Об альбоме 
Miami звучит в том же духе, что и его предшественник, но лирика стала более мрачной и меланхоличной. В записи альбома приняла участие Дэбби Харри под псевдонимом D.H. Laurence Jr. Miami нашёл отклик у американского музыканта Марка Ланегана, который сказал, что работа The Gun Club и Джеффри Ли Пирса послужила вдохновением для создания его альбома Blues Funeral. Он также назвал Miami одним из своих любимых альбомов и записал кавер-версию его заглавной песни «Carry Home» на своём альбоме I’ll Take Care of You.

Список композиций 
 Первая сторона

 Вторая сторона

Участники записи 
 Джеффри Ли Пирс — вокал, гитара, фортепиано
 Уорд Дотсон — соло-гитара
 Роб Риттер — бас-гитара
 Терри Грэхэм — ударные
 Д. Х. Лауренс-мл. — бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 Miami на сайте Discogs

Альбомы 1982 года
Альбомы The Gun Club
Альбомы Cooking Vinyl